Carlberg, även skrivet Karlberg, är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt.
Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Karlberg 3 041
 Carlberg 2 041
 Carlbergh 32
Totalt blir detta 5 114 personer. Eftersom det övervägande antalet uppföringar i Wikipedia är med stavningen Carlberg, har namnlistan nedan förts under denna stavning.

Personer med efternamnet Carlberg eller Karlberg
 Anders Carlberg, flera personer
 Anders Carlberg (1943–2013), politiker, debattör, VD för Fryshuset
 Anders Carlberg (regissör) (född 1942), regissör, dramaturg, översättare och universitetslektor
 Anders G. Carlberg (född 1943), civilekonom, företagsledare
 Bengt Carlberg (1897–1967), konstnär
 Bengt Wilhelm Carlberg (1696–1778), arkitekt, fortifikationsofficer,stadsingenjör i Göteborg
 Berndt Carlberg (1892–1976), redaktör, författare, signaturen Berco
 Berit Carlberg (1942–2021), sångare, skådespelare, regissör
 Bertil Carlberg (1900–1971), skolledare och professor
 Bertil Carlberg (konstnär) (1916–2003), skulptör, tecknare och grafiker
 Bertil Karlberg (1942–2000), politiker, borgarråd i Stockholm
 Birger Carlberg (1640–1683), kyrkoherde, psalmdiktare
 Björn Carlberg (född 1978), musiker, dockspelare, programledare
 Bo Casten Carlberg (1906–1995), ingenjör och företagsledare
 Carl-Ernfrid Carlberg (1889–1962), officer, gymnast, finansiär av nazistisk propaganda
 Carl Wilhelm Carlberg (1746–1814), arkitekt, fortifikationsofficer, stadsarkitekt i Göteborg
 Christer Karlberg (född 1946), gitarrist
 Curt Karlberg (1917–2010), militär
 Eric Carlberg (1880–1963), militär, diplomat, sportskytt
 Erik Carlberg (1911–2003), konstnär
 Ernst Karlberg (1901–1987), ishockeyspelare
 Frigga Carlberg (1851–1925), författare, förkämpe för kvinnlig rösträtt
 Gustaf Carlberg (1856–1933), trävaruhandlare, byggherre
 Gösta Carlberg (1909–1973), forskare, författare, målare
 Hildur Carlberg (1843–1920), skådespelare
 Hugo Carlberg (1880–1943), konstnär
 Ingrid Carlberg (född 1961), författare, journalist
 Jakob Karlberg (född 1994), sångare och låtskrivare
 Jessica Carlberg (född 1979), friidrottare
 Johan Carlberg (1638–1701), domprost och biskop i Göteborg
 Johan Karlberg (skådespelare) (född 1954)
 Johan Börjesson Carlberg (1606–1676), brukspatron, rådman, borgmästare
 Johan Eberhard Carlberg (1683–1773), arkitekt, fortifikationsofficer, verksam i Göteborg och Stockholm
 Johan Oscar Carlberg (1817–1889), brukspatron och bergshistoriker
 John Carlberg (1904–1985), dansare och konstnär
 Lars-Owe Carlberg (1923–1988), inspelningsledare, producent
 Liliane Carlberg (född 1936), TV-producent
 Louise Peyron-Carlberg (1911–1978), konstnär
 Mikael Karlberg (född 1971) ishockeyspelare
 Nils Carlberg (1893–1970), skådespelare
 Olof Karlberg (1910–1969), militär
 Pelle Carlberg (född 1969), musiker
 Per Carlberg, flera personer
 Per Carlberg (politiker) (1846–1914), bruksägare, riksdagsman
 Per Carlberg (militär) (1872–1957), överste, försäkringsman
 Peter Carlberg (född 1950), skådespelare
 Selma Carlberg, född Gustafsson (1895–1971), skidåkare
 Sonja Carlberg (1913–1999), radiojournalist och översättare
 Sten Carlberg (1925–1998), kompositör, musiker, producent
 Sven Karlberg (1878–1966), militär
 Wilhelm Carlberg (1880–1970), militär, sportskytt

Se även
 Carlberg (släkt)
 Karlberg - flera betydeler
 Carlbergska huset - Stocklholm, numera känt som LO-borgen
 Carlbergska stiftelsen - stödorganisation till Sveriges nationella förbund

Referenser 

Svenska efternamn